

Населені пункти та їхні частини

 Ґаврони — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґаврони — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґаврони — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґаврони — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґаврони — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґаврони — частина села Томашево в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаврони — частина села Дзяніш у гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства
 Ґаврони — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґаврони — частина села Корчина в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґаврони — частина села Вуйтова в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґаврони — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаврони — колонія в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаврони — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки